Van Beneden kan som auktorsförkortning betyda:

 Édouard Van Beneden
 Pierre-Joseph van Beneden

Robotskapade auktorsförkortningar